San Genesio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Genesio Atesino, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 San Genesio (kommunhuvudort), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 San Genesio (ort), Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar